Frederik 4., der er flere regenter med dette navn:

 Frederik 4. af Slesvig-Holsten-Gottorp - hertug af Holsten-Gottorp fra 1694
 Frederik 4. af Danmark - dansk og norsk konge fra 1699
 Frederik 4. af Pfalz - kurfyrst af Pfalz